Kramer House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kramer House (Indiana), ID-Nr. 82005229
 Kramer House (Missouri), ID-Nr. 79003675